Doblbach heißen folgende geographische Objekte:

Ortsteil:
 Doblbach (Bruck), Einöde der Gemeinde Bruck, Landkreis Ebersberg, Bayern

Gewässer:
 Doblbach (Brandbach), rechter Zufluss des Brandbach bei Rankham, Stadt Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern, der dort in den Pelhamer See mündet
 Doblbach (Gurtenbach), rechter Zufluss des Gurtenbachs bei Obernberg am Inn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Doblbach (Kainach), linker Zufluss der Kainach bei Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Doblbach (Moosach), rechter Zufluss der Moosach bei Moosach, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Doblbach (Pram), rechter Zufluss der Pram bei Allerheiligen-Dobl, Stadt Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich 
 Doblbach (Regen), linker Zufluss des Regen bei Untermainsbach, Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Doblbach (Rott), rechter Zufluss der Rott bei Huckenham, Gemeinde Bayerbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Dobelbach
 Tobelbach